Es la duodécima gira que realizó la banda de heavy metal argentino Rata Blanca. Comenzó el 3 de agosto de 2012 y terminó el 18 de diciembre de 2013. No fue la presentación de ningún disco, sino que esta gira conmemoró los 25 años desde que se formó la banda. Es en esta gira que la banda recorrió todo el país y algunos países limítrofes. El concierto más importante de la banda fue el 18 de mayo de 2013 en el Microestadio de Argentinos Juniors, en el que recrearon el disco homónimo de 1988 y El libro oculto de 1993. Fue transmitido por la radio Vórterix Rock. El recital contó con la participación de Saúl Blanch, y luego subió al escenario Adrián Barilari. Se realizaron 72 conciertos en un año. Luego, la banda inició la gira del siguiente año. Anterior al concierto en el Malvinas, la banda tocó por primera vez en el Lawn Tennis Club del barrio de Palermo. Este concierto fue transmitido por el noticiero argentino Todo Noticias.

Gira por los 25 años de Rata Blanca

2012 

El 3 de agosto, y después de casi un año, regresaron al Auditorio Oeste para dar comienzo a su gira por los 25 años. Luego tocaron en Temperley (4 de agosto), Tigre (12 de agosto), Mar del Plata (17 de agosto), Colegiales (18 de agosto), La Plata (24 de agosto), Avellaneda (25 de agosto) y Arenales (31 de agosto). En septiembre realizaron un recital en el Polideportivo Poroto Abásolo. En un principio, la banda se decidió a tocar en el Club Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen, pero al final terminaron por elegir el Polideportivo. El 14 de septiembre tocaron en Escobar. En realidad, el concierto iba a realizarse 7 días antes, pero no se pudo. Luego los esperó Villaguay, Las Flores, San Juan y Mendoza. El 18 de octubre, después de dos años, la banda vuelve a Colombia para brindar un show en Down Majestic de Bogotá. Y luego, el 20 de octubre y después de 9 años regresan a Honduras. El 23 de octubre tocan en Guatemala y el 25 en El Salvador. El 27 de octubre, después de 9 años, la banda regresa a Costa Rica. El concierto tuvo lugar en el Pepper's Club de San José.  En noviembre, precisamente el día 7, vuelven al estadio de River ya que son encargados de telonear a Kiss, banda que tocó en Argentina en varias ocasiones. Luego del concierto, la banda regresó a Chile para tocar en el Movistar Arena. El 30 de noviembre, luego de 10 años, regresan al estadio de Olimpo. Su última visita había sido el 24/11/2002 durante la gira de El camino del fuego. Oficialmente no tocaban en Bahía Blanca desde el 04/07/2003, justo en el día que falleció Barry White y realizaron un concierto en el Club Universitario en el marco de esa gira. El 1 de diciembre regresaron a Río Negro, y 14 días después volvieron a Buenos Aires para tocar en el Lawn Tennis Club de Palermo ante miles de almas. La gran mayoría del concierto fue transmitido en TN, y se puede destacar la emocionante versión del tango de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Este tango fue hecho en homenaje al abuelo de éste. Fue así que despidieron el año.

2013 

En enero de 2013 tenían previsto presentarse durante dos fechas en el Teatro Tronador, pero por razones diversas, el recital del 18 de enero fue suspendido. Fue así que al día siguiente se presentaron en GAP. El 18 de mayo, después de unos meses, la banda se presenta en el Microestadio Malvinas Argentinas para recrear su primer álbum Rata Blanca, de 1988, y El libro oculto, de 1993. Hugo Bistolfi no participó del regreso de la formación original, ya que los miembros en la primera parte fueron los siguientes: Walter Giardino en guitarra, Gustavo Rowek en batería, Sergio Berdichevsky en guitarra, Guillermo Sánchez en el bajo, el actual tecladista Danilo Moschen y Saúl Blanch en voz. La segunda parte del concierto contó con Adrián Barilari, Gustavo Rowek, Danilo Moschen, Walter Giardino, Guillermo Sánchez y Sergio Berdichevsky. Luego, Rowek se retira y le cede su puesto a Fernando Scarcella para seguir con el show. La mayoría de los temas del concierto fueron transmitidos en la radio Vórterix Rock. Luego tocaron en Quilmes, San Justo y Perú en el mes de junio, este último concierto se realizó en el Festival Acustirock Argentina. También tocaron en San Isidro y San Miguel los días 22 y 30 de junio. En julio, la banda vuelve a La Plata. El recital tuvo lugar en La Trastienda Club el 6 de julio. Luego tocaron en Córdoba, Rosario, Zárate y GAP. El 10 de agosto, la banda regresó al Microestadio Malvinas Argentinas para participar del Metal para todos 6. El recital contó sólo con la participación de Saúl Blanch, y también con un invitado de lujo: Alberto Zamarbide, con quien interpretaron la canción Lanzado al mundo de hoy, del legendario grupo V8. El 16 de agosto volverían al Auditorio Oeste, pero por distintas razones, fue postergado para 20 días después. El 23 y 24 de agosto realizaron dos recitales en Río Negro, y luego, para finalizar el mes, tocaron en Necochea y Tandil. El 6 de septiembre realizaron el concierto en el Auditorio Oeste, que originalmente iba a ser en agosto pero no pudo darse. El 7 tocaron en Venado Tuerto y el 8 en Pergamino. El 13 y 14 de septiembre tocarían en Colombia, pero los conciertos se suspendieron y días después, y luego de un año, se produce el regreso a Avellaneda. La sede elegida para el concierto fue el Teatro Colonial. El día 28 tocaron en San Pedro. Su última visita había sido en abril de 2004 en la segunda edición del Festival San Pedro Rock. En octubre tocaron en Olavarría, Balcarce, Tres Arroyos, Bahía Blanca, General Ramírez y otras ciudades. El 3 y 4 de noviembre vuelven nuevamente a Colombia, y el 10 tocan en Buenos Aires para festejar el aniversario de Casbas. Entre el 14 y 16 de noviembre, la banda regresó a México. En esos tres conciertos tocaron un tema que no sonaba desde hacía 16 años: Ella. El 28 y 29 de noviembre, y después de 21 años, Rata Blanca regresó al Teatro Ópera para recrear los álbumes Guerrero del arco iris (1991), El camino del fuego (2002) y La llave de la puerta secreta (2005). No tocaban en ese teatro desde octubre del '92, cuando cerraron la Gira Guerrera. El 30 de noviembre tocaron en Alicia, Córdoba. El 6 de diciembre tenían previsto realizar un concierto en la capital de Córdoba, pero se suspendió debido a los saqueos que azotaban el país. Los días 7, 8, 15 y 18 de diciembre tocaron en Sunchales, Chacabuco, La Plata y Santiago de Chile dando por terminado un año excelente.

Setlist 

Representa el concierto del 3 de agosto de 2012

 "Diario de una sombra"
 "71-06 (Endorfina)"
 "Sólo para amarte"
 "Aún Estás en mis Sueños"
 "Lluvia púrpura"
 "El beso de la bruja"
 "La otra cara de la moneda"
 "Cuando la luz oscurece"
 "Sinfonía fantástica"
 "Agord, la bruja"
 "El círculo de fuego"
 "Mujer amante"
 "Abrazando al rock and roll"
 "Chico callejero"
 "Perfect Strangers"
 "La llave de la puerta secreta"
 "Guerrero del arco iris"
 "La leyenda del hada y el mago"

Conciertos

Conciertos suspendidos y/o reprogramados

Formación durante la gira 

 Adrián Barilari - Voz (1989-1993, 2000-Actualidad)
 Walter Giardino - Guitarra líder (1986-1997, 2000-Actualidad)
 Guillermo Sánchez - Bajo (1987-1997, 2000-2017)
 Danilo Moschen - Teclados (2010-Actualidad)
 Fernando Scarcella - Batería (2000-Actualidad)

Invitados 

 Saúl Blanch - Voz
 Gustavo Rowek - Batería
 Sergio Berdichevsky - Guitarra
 Alberto Zamarbide - Voz

Véase también 

 Rata Blanca

Giras musicales de Rata Blanca
Giras musicales de 2012
Giras musicales de 2013